

„А“ РФГ 

Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Миньор (Перник), Янтра (Габрово) и Хасково (Хасково). Актуален шампион е ЦСКА (София).

Класиране

„В“ РФГ 
За победа се дават по 2 точки.

Североизточна „В“ РФГ 

 1. Преслав – днес град Велики Преслав;

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 Български футболен архив

7